Södermanland och Sörmland förekommer och har förekommit i ett flertal olika banknamn:

Nuvarande verksamheter
Sörmlands Sparbank, sparbank bildad 1991 som före 2004 gick under namnet Sörmlandsbanken.
Sörmlands Provinsbank, ett lokalt varumärke inom verksamheten för Danske Bank i Sverige

Historiska banker
Södermanlands Enskilda Bank, grundad 1867; uppgick 1945 i Skandinaviska Banken.
Sparbanken Södermanland, sparbank som under 1980-talet uppgick i Nya Sparbanken